В список включены стихотворения, песни, проза, сценарии и сценарные наброски Владимира Высоцкого, а также посвящения, эпиграммы, номера к капустникам. Список содержит все известные авторские названия произведений, авторские варианты первой строки произведений, а также некоторые названия и первые строки, устоявшиеся по причине ранних публикаций. Основой списка послужили работы Андрея Крылова, Сергея Жильцова, Александра Петракова, Павла Фокина, Владимира Новикова. Для целей составления данного списка учитывались рукописи и фонограммы, созданные при жизни поэта с его участием. Случаи прижизненного соавторства Высоцкого с композиторами и авторами текстов отражены в комментариях. В список не вошли письма, дневники поэта, не исполнявшиеся явно незаконченные произведения и наброски, не включённые в сборники, подготовленные Андреем Крыловым. В список включены произведения, авторство которых сомнительно, приведённые в вышеупомянутых работах.

О принципах составления списка 

Владимир Высоцкий не готовил свои произведения к печати, редкие известные случаи подготовки им стихотворений или прозы для публикации обычно не приносили результата. Поэтому основными источниками для издателей и исследователей являются его рукописи и фонограммы авторского исполнения (публичные или для узкого круга). Недоступность многих рукописей Высоцкого, неудачные расшифровки фонограмм, нарушение хронологии их изучения привели к многочисленным публикациям как в СССР, так и за рубежом изданий с ошибками и неточностями.

Разные текстологические подходы 
Создание полного списка произведений Владимира Высоцкого затруднено проблемой недоступности (по воле вдовы поэта Марины Влади) большей части рукописей, хранящихся в РГАЛИ. При изучении творческого наследия Владимира Высоцкого сформировались два принципиально разных текстологических подхода. Первый основан на изучении рукописей поэта и публикаций произведений на основании известных автографов. Другой способ анализа был разработан Андреем Крыловым, который занимался изучением не только рукописей Высоцкого, но и фонограмм. По его мнению, Высоцкий стремился к постоянному совершенствованию своих песенных произведений, и его работа делилась на два основных этапа. Написанием рукописного текста заканчивался лишь первый из них. Поскольку Высоцкий при создании произведений рассчитывал именно на слушателя, а не на читателя своих произведений, то большинство его автографов носят автокоммуникативный характер, то есть они предназначены для собственного использования автором. Зачастую в них отсутствуют знаки препинания (или присутствуют избыточные), рукописи изобилуют собственными условными обозначениями, в них в авторском видении выстраиваются строфы. Часты случаи написания «вариантов к вариантам».

С момента, когда текст становился песней, начинался второй этап. От исполнения к исполнению, включая мини-концерты перед друзьями и близкими, поэт мог вносить правки в текст произведения. Зачастую поздние изменения текста на бумаге не фиксировались. Если Высоцкий менял слова или строфы в своих песнях, то обычно к старому варианту он не возвращался. Поэт мог по-разному — музыкально или исполнительски — преподносить произведение аудитории, но чаще — в последнем текстовом варианте. Сопоставление различных исполнений в хронологическом порядке и анализ изменений, произошедших в них, показывает, к какому варианту в итоге приходил автор, и позволяет при таком подходе определить «стабильную редакцию», которая и должна считаться главным, «каноническим» текстом. Андрей Крылов в своём издании фиксировал в текстах «неправильное, просторечное произношение отдельных слов и выражений, иные элементы устной речи, внесённые автором в исполнявшиеся песни для усиления речевой характеристики персонажей». Двухтомник, составленный по этому принципу, выдержал с 1990 года уже более семнадцати переизданий и считается основным и наиболее авторитетным источником.

Александр Петраков при составлении своего «Каталога песен и стихов В. Высоцкого» ориентировался только на фонограммы домашних и публичных выступлений поэта, фиксируя все варианты первых строк и авторских названий произведений при исполнении, не выделяя из них «устойчивые, неслучайные названия», как это реализовано у Крылова.

Даты написания и авторские названия 
Владимир Высоцкий крайне редко датировал свои рукописи, поэтому исследователи его творчества устанавливают примерную дату написания произведений косвенными путями. Песни датируются «до» первого известного исполнения по свидетельствам современников или другим известным признакам и событиям из биографии поэта и его рукописного наследия. Иногда исследователи стремятся датировать произведение с точностью до дня, что по мнению Владимира Новикова является опасной тенденцией. В своей книге о творчестве Владимира Высоцкого он приводит пример датировки стихотворения на гибель космонавтов Волкова, Добровольского и Пацаева, которая произошла тридцатого июня 1971 года. Текстолог Сергей Жильцов на предположении, что поэт откликнулся на эту трагедию сразу, датирует произведение следующим днём после события. Такой подход Владимир Новиков считает ошибочным. Известно только несколько точных датировок написания произведений, сделанных самим Высоцким. Это «Солдаты группы „Центр“» (27.04.1965), «Сказка о несчастных сказочных персонажах» (27.06.1967), «Письмо» (21.10.1967), «Песня лётчика» (24.02.1968) и «Давно смолкли залпы орудий…» (21.05.1968).

В двухтомнике, подготовленном Андреем Крыловым, датировка произведений производится на основании собрания материалов Комиссии по творческому наследию В. С. Высоцкого при Всесоюзном совете клубов самодеятельной (авторской) песни и фонотеки авторских записей (около 500 часов звучания).

Высоцкий при исполнении по-разному называл свои произведения в разные периоды времени. Поэтому выбор названия остаётся за исследователями.

Проблемы классификации 
Разделение поэтических произведений Высоцкого на стихи и песни весьма условно. Нередки случаи, когда обнаруживаются фонограммы исполнения им песен, считавшихся ранее стихотворениями. Существуют стихотворения, на текст которых известны только фрагментарные песенные фонограммы. Некоторое количество песен, написанных для театра и кино, не имеют сохранившейся фонограммы или мелодии. С другой стороны, исследователи приводят пример с ранним стихотворением Высоцкого «Сорок девять дней». Несмотря на то, что существуют две фонограммы исполнения его как песни, с учётом всех остальных многочисленных факторов, в том числе и обнаружения полной рукописи произведения с авторским названием «Пособие для начинающих и законченных халтурщиков», Владимир Новиков предлагает классифицировать данное произведение как сугубо пародийный стихотворный текст. В своём четырёхтомном издании произведений поэта он относит его к стихотворениям. По его мнению, наличие многочисленных спорных случаев в текстологии поэта позволит составить полное академическое собрание его сочинений примерно к 2038 году.

При формировании данного списка стихотворения, на текст которых известна даже фрагментарная песенная фонограмма в авторском исполнении или мелодия, созданная другими композиторами при жизни поэта, были отнесены в раздел «Песни».

Песни 

У многих песенных произведений Владимира Высоцкого существует большое количество авторских названий. Поэтому в основу классификации положен алфавитный принцип — по первой строке произведения, являющейся, как правило, более устойчивой и узнаваемой, чем авторское название. При этом сортировка позволяет отрегулировать структуру списка по датам (третья колонка) или авторским названиям (вторая колонка). Песни, написанные для фильмов и спектаклей, но с не обнаруженными фонограммами или мелодиями, отнесены в раздел «Стихотворения».

Обозначения в таблицах:
«—» — нет данных
«***» — без авторского названия
«жирный шрифт» — наиболее устоявшаяся первая строфа и название, по мнению Андрея Крылова.
В колонке Дата созд. указаны даты создания стихотворного произведения по мнению исследователей
В колонке Исполнения указаны даты известных авторских исполнений:
• Первое — первое известное авторское исполнение
• Публичное — первое публичное авторское исполнение
• Последнее — последнее известное авторское исполнение
В колонку Печатные публикации включены по возможности наиболее ранние издания произведений.
При написании годов через тире датировка подразумевается в период «с» — «по» указанные даты. При написании годов через запятую подразумеваются разные редакции, сделанные в указанные годы.

Стихотворения 

В раздел помещены стихотворные произведения Высоцкого (произведения, к которым не найдены песенные фонограммы или мелодии), считающиеся текстологами законченными, в том числе и ранние произведения. Список составлен по алфавитному принципу — по первой строке произведения.

Обозначения в таблицах:
«—» — нет данных
«***» — без авторского названия
«жирный шрифт» — первая строфа и название в изданиях, подготовленных текстологом Андреем Крыловым.
«< >» — в таких скобках даны неавторские названия при публикациях.
В колонку Печатные публикации включены по возможности наиболее ранние издания произведений.
При написании годов через тире датировка произведения подразумевается в период «с» — «по» указанные даты. При написании годов через запятую — подразумеваются разные редакции, сделанные в указанные года.

Посвящения, эпиграммы, номера к капустникам, стихи «по случаю» 

Произведения включены в список по первой предположительной дате написания в хронологическом порядке.

Обозначения в таблицах:
«—» — нет данных
«***» — без авторского названия
«< >» — в таких скобках даны неавторские названия при публикациях
В колонку Печатные публикации включены по возможности наиболее ранние издания произведений.
При написании годов через тире датировка подразумевается в период «с» — «по» указанные даты. При написании годов через запятую подразумеваются разные редакции, сделанные в указанные годы.

Проза 

Творческая биография Высоцкого начиналась не только со стихов и песен, но и с прозы. В четырнадцатилетнем возрасте он вместе со школьным товарищем Володей Акимовым написал «роман» по мотивам «Гиперболоида инженера Гарина» Алексея Толстого. Произведение называлось «Аппарат IL» («Испепеляющие лучи»). В конце 1950-х годов из-под пера Высоцкого вышли два рассказа — «Об игре в шахматы» и «О любителях приключений». Уже в зрелом возрасте Владимир Семёнович стал автором нескольких рассказов и сценариев. Список составлен в хронологическом порядке по предположительным датам написания.

Обозначения в таблицах:
«—» — нет данных
«***» — без авторского названия
«< >» — в таких скобках даны неавторские названия при публикациях
В колонку Печатные публикации включены по возможности наиболее ранние издания произведений.
При написании годов через тире датировка подразумевается в период «с» — «по» указанные даты. При написании годов через запятую подразумеваются разные редакции, сделанные в указанные годы.

Песни и стихи, авторство которых сомнительно 

Произведения публикуются в алфавитном порядке.

Обозначения в таблицах:
«***» — без авторского названия
В колонку Печатные публикации включены по возможности наиболее ранние издания произведений.
При написании годов через тире датировка подразумевается в период «с» — «по» указанные даты. При написании годов через запятую подразумеваются разные редакции, сделанные в указанные годы.

Сокращения, упоминающиеся в таблицах 
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 Тлц1 — Тлц5 — см. раздел «Литература». Пятитомник издательства Тулица.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 

В
Высоцкий